Сезон 2017—18 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 25-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном за тур до закінчення чемпіонату стала Вікторія (Пльзень).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

  
 
  
   
 
  
      

  
     
  
 

     

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Бомбардири

Хет-трики

Посилання 
 Офіційний сайт Синот-ліги 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2017-2018
Чехія
Чехія
2017 у Чехії
2018 у Чехії